Andrea Borruso – politico italiano
 Gigi Borruso – attore, regista e drammaturgo italiano
 Renato Borruso – magistrato italiano